Чемпіонат Польщі з футболу 2002 () — проводився у 2001—2002 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Легія» (Варшава).

Попередній раунд

Група А

Група В

Фінальна група

Втішна група

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 
 Результати на 90minut 

2002
Польща
Польща
2001 у польському спорті
2002 у польському спорті